Grischajew () ist der Familienname von:

 Boris Andrejewitsch Grischajew (1930–1999), sowjetisch-russischer Leichtathlet, EM-Zweiter im Marathonlauf 1954 
 Sergei Eduardowitsch Grischajew (* 1961), russischer Basketballspieler
 Wassili Wassiljewitsch Grischajew (1935–2014), russischer Historiker
 Wiktor Iwanowitsch Grischajew (1909–1980), russischer Oberst, Held der Sowjetunion

Siehe auch:
 Grischajewa, weibliche Form des Nachnamens